Канкаки () — может означать:

Топоним 
 Канкаки — железнодорожная станция в городе Канкаки, штат Иллинойс, США.

 Населённые пункты
 Канкаки — город в округе Канкаки, штат Иллинойс, США.
 
 Канкаки — округ в штате Иллинойс, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Лапорт, штат Индиана, США.

 Тауншип (США)
  — округ Канкаки, штат Иллинойс.
  — округ Джаспер, штат Индиана.
  — округ Лапорт, штат Индиана.

 Геологические объекты
 Геологическая арка Канкаки — геологическая арка с северо-западно-юго-восточной осью, соединяющей  на юго-востоке с Висконсинским куполом на северо-западе.
 Канкаки-торрент — катастрофическое наводнение, произошедшее около 19000 лет назад на Среднем Западе США.

 Водные объекты
 Канкаки — приток реки Иллинойс, протекает на северо-западе штата Индианы и северо-востоке штата Иллинойс, США.
 Канкаки — доисторическое озеро в долине реки Канкаки.
 Гранд-Канкаки — заболоченная зандровая равнина Канкаки.

 Аэропорты
 Аэропорт Канкаки
 

 Трассы
  — железная дорога класса III, обслуживающая сельскохозяйственные общины в восточно-центральной части штата Иллинойс и западно-центральной части штата Индиана.
  — прозвище  в подразделении Иллинойса, простиравшейся от Саут-Бенд, штат Индиана, через Канкаки, штат Иллинойс, и на запад до Серинга, штат Иллинойс.

Компании, учебные заведения 
  — общественный колледж в Канкаки, штат Иллинойс, США.
  — ныне Центр развития имени Сэмюэля Х. Шапиро, является центром развития в Канкаки, на берегу реки Канкаки, штат Иллинойс, США.
  — единственная в  общеобразовательная средняя школа Канкаки-Валли, обслуживающая 9—12 классы в Уитфилд-Тауншип, штат Индиана.
  — средняя школа Канкаки, является общеобразовательной средней школой и обслуживает девятые-двенадцатые классы, частью школьного округа Канкаки 111, расположена в Канкаки, штат Иллинойс.

Парки, заповедники 
 Государственный парк реки Канкаки — государственный парк, расположенный в округах Канкаки и Уилл, штат Иллинойс, США.
  — район дикой природы, расположенный в округе Старк, в месте слияния рек Хуанхэ и Канкаки.

Водный транспорт

См. также